Fermen Layton Pickett
Wilson Pickett
Cindy Pickett
Bailey Pickett
Assalto de Pickett
Condado de Pickett

Desambiguação